Angloamerikanische Literatur steht für:

 Amerikanische Literatur, Literatur der Vereinigten Staaten
 Literatur in englischer Sprache aus Kanada, siehe Kanadische Literatur
 Literatur in englischer Sprache aus der Karibik, siehe Karibische Literatur